Węgry (gromada w powiecie opolskim)
 Węgry (gromada w powiecie wrocławskim)